St. Geertruid (gemeente)
Sint Geertruid (plaats)
Gertrudis van Nijvel